Kobra – film del 1973 diretto da Bernard L. Kowalski
 Kobra – missile anticarro russo noto in Occidente con il nome in codice NATO di AT-8 Songster
 Kobra/Delirio – singolo di Donatella Rettore tratto dall'album Magnifico delirio del 1980
 Kobra – fiume della Russia europea
 Kobra – personaggio dei fumetti DC Comics
 Kobra – personaggio della serie di videogiochi Mortal Kombat